Le mot nobile est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier neutre) d'un adjectif latin signifiant « bien connu » ou « noble ». C'est aussi un adjectif ou un nom italien signifiant « noble ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot nobile est employé comme épithète spécifique pour nommer de diverses espèces animales ou végétales bien connues ou remarquables, et dont le genre (biologique) a un nom du genre neutre. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société

Aéronautique 
 Les Nobile de classe N, et T.34 Roma sont des dirigeables semi-rigides créés par Umberto Nobile.

Alimentation 
 Le Vino Nobile di Montepulciano est un vin rouge italien d'appellation d'origine contrôlée et garantie (DOCG).

Architecture 
 À l'intérieur d'un palais ou d'une vaste demeure, le piano nobile (« étage noble ») est un étage  pourvu de fenêtres plus hautes et plus larges que le reste du bâtiment, où se trouvent les pièces de réception et les chambres dévolues aux invités de marque.

Cinéma 
  est un film italien réalisé par Flavio Mogherini, sorti en 1976.
  est un documentaire italien réalisé par Simone Cangelosi, sorti en 2014.

Patronyme 

 Carlotta Nobile (1988–2013), une historienne de l'art, violoniste, écrivaine et blogueuse italienne ;
 Peter von Nobile, de son vrai nom Pietro Nobile (1774-1854), un architecte autrichien ;
 Roberto Nobile (1947-2022), un acteur italien ;
 Umberto Nobile (1885-1978), un ingénieur aéronautique et explorateur italien.

Notes et références 

Épithète spécifique